Allgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Allgrundet, Hangö, Nyland, 
 Allgrundet (vid Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Allgrundet (vid Bylandet, Raseborg), Nyland, 
 Allgrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Allgrunden
Algrund
Algrundet
Algrunden
Alagrundet
Alagrunden
Alakrunni

Robotskapade Finlandförgreningar